Svjetsko prvenstvo u reliju 2006. počelo je 20. siječnja sa 74. Relijem Monte Carlo. Sébastien Loeb posto je Svjetski reli prvak po treći puta, dok je momčadska titula pripala Fordu.

Na prvoj utrci svjetskog prvenstva Reli Monte Carlo nastupio je hrvatski vozač Juraj Šebalj, sa suvozačom Tonijem Klincom u automobilu Subaru Impreza STi. Utrku su završili kao 28. u WRC poretku (7. klasa N4).

Bodovi

Utrke

 2006